Existem tres cervejas conhecidas como Budweiser. São elas:

 Budweiser (Anheuser-Busch) - Cervejaria americana
 Budweiser Budvar - Cervejaria tcheca
 Budweiser Bürgerbräu (Samson) - Cervejaria tcheca

Desambiguação